Дзантеми́р Гео́ргиевич Занги́ев (; , город Ардон, Северная Осетия — Алания — ) — заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе (1980), двукратный чемпион РСФСР (1966, 1969), почётный мастер спорта СССР.

Отец известного борца Виктора Зангиева.

Биография 
Родился 16 февраля 1936 года в городе Ардоне Северной Осетии. Становился двукратным чемпионом РСФСР в 1966 и 1969 годах. Окончил Хабаровский институт физической культуры.

Работая тренером, воспитал много профессиональных борцов, среди которых его сын, чемпион Европы и мира среди молодёжи, шестикратный чемпион РСФСР, призёр чемпионатов СССР — Виктор Зангиев.

Глава Администрации местного самоуправления Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (1968)
 Орден Трудового Красного Знамени (1978)

См. также 
 Зангиев, Виктор Дзантемирович

Ссылки 
 Зангиев Дзантемир Георгиевич
 Дзантемир Зангиев на чемпионатах СССР и РСФСР

Примечания 

Борцы СССР